Hat Full of Stars () — четвёртый студийный альбом Синди Лопер, вышедший в 1993 году.

Информация об альбоме 
Hat Full of Stars вышел в 1993 году, через 4 года после предыдущего студийного альбома Синди A Night to Remember, и заметно отличался от всех предыдущих работ певицы как в плане музыки (появилось R&B звучание, ранее отсутствовавшее в творчестве Лопер), так и в плане лирики. Тематика песен альбома тесно связана с детством Синди, проведённом в Бруклине 1950-х годов. В них поднимаются такие острые социальные вопросы как нелегальные аборты, расизм и домашняя жестокость.

Несмотря на значительное уменьшение продаж по сравнению с альбомами, записанными Синди в 1980-е годы, Hat Full of Stars оказался достаточно успешным. В мире было продано более 4 миллионов копий этого альбома. Особенно популярным он стал во Франции (на волне успеха сингла «The World Is Stone», вышедшего годом ранее) и в Японии (где альбомы Синди традиционно пользуются высоким спросом). Одним из немногих музыкальных рынков, холодно принявших альбом, стал рынок США, где Hat Full of Stars смог подняться лишь до 112 места в чартах. Во многом это было связано с нежеланием лейбла проводить широкую промокампанию.

Список композиций 
 «That’s What I Think» (Синди Лопер, Eric Bazilian, Rob Hyman, Allee Willis) — 4:39
 «Product of Misery» (Лопер, Bazilian, Hyman) — 4:11
 «Who Let In the Rain» (Лопер, Willis) — 4:37
 «Lies» (Лопер, Willis) — 3:40
 «Broken Glass» (Лопер, Marv DePeyer, Junior Vasquez) — 5:34
 «Sally’s Pigeons» (Лопер, Mary Chapin Carpenter) — 3:48
 «Feels Like Christmas» (Лопер, Bazilian, Hyman) — 4:35
 «Dear John» (Лопер, Bazilian, Hyman) — 3:40
 «Like I Used To» (Лопер, Willis) — 4:28
 «Someone Like Me» (Лопер, Bazilian, Hyman, Willis) — 4:07
 «A Part Hate» (Лопер, Tom Gray, Дэвид Торнтон) — 4:56
 «Hat Full of Stars» (Лопер, Nicky Holland) — 4:28

Синглы

Чарты 

Альбомы Синди Лопер
Альбомы Epic Records
Альбомы современного ритм-н-блюза
Соул-альбомы США